

Cinema 
 Today di William Nigh del 1930

Editoria 
 Today, talk show statunitense in onda dal 1952
 Today, quotidiano italiano online

Musica 
 Today!, album del 1965 dei Beach Boys
 ...Today, album del 1972 degli It's a Beautiful Day
 Today, album del 1975 di Elvis Presley
 Today, album del 1988 dei Galaxie 500
 Today, singolo del 1993 degli Smashing Pumpkins
 Today, album del 2001 di Gary McFarland
 Today, singolo del 2005 di Melanie Brown
 Today, album del 2006 di Junkie XL
 Today, singolo del 2006 di L'Aura
 Today, album del 2007 di Angela Aki
 Today, singolo del 2015 di David Gilmour

Televisione 
 Today - trasmissione televisiva statunitense in onda dal 1952